André Breton (1896-1966), écrivain français ;
 André Breton (1897-1954), homme politique français ;
 André Breton (1934-1992), chanteur québécois.